Nishidai bezeichnet:
 einen Schrein in Kawachinagano: Nishidai-Schrein
 ein japanisches Lehen: Nishidai (Han)

Siehe auch:
 Nishida